Hauer steht für:
 Hauer, in der Jägersprache den hervorstehenden Eckzahn des Keilers, siehe Gewaff oder Wildschwein#Gebiss
 Hauer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hauer (Bergbau), Bergmann
 Hauer, Winzer (regional: Weinhauer)
 Hauer (Einheit), ein Flächenmaß im Weingut

Siehe auch:
 Hauert
 Hower